Félix Fernández – hiszpański aktor
 Félix Fernández – meksykański piłkarz